Джелли (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Джелли, Личо (1919—2015) — итальянский финансист, предприниматель и литератор.
 Джелли, Стивен (род. 1982) — британский автогонщик.